Maurice Greene je lahko:

 Maurice Greene (skladatelj)
 Maurice Greene (atlet)